Чемпионат Владимирской области по футболу — ежегодный футбольный турнир любительских команд Владимирской области. Основан в 1955 году.

Структура проведения 
Чемпионат состоит из нескольких лиг (групп). Наивысшая из них — группа 1 — состоит из 12 (иногда 14) команд, играющих между собой в два круга.

Также чемпион области играет с обладателем Кубка Владимирской области за «Кубок сезона» (Суперкубок области).

Худшая команда группы 1 вылетает в группу 2, состоящую из 12 команд, а команда, занявшая предпоследнее место в группе 1 проводит две стыковых игры со второй командой группы 2.

В свою очередь, две команды, набравшие наименьшее количество очков в группе 2, перемещаются в одну из третьих лиг области (под литерами «Зона „Север“» и «Зона „Юг“», их места занимают победители этих лиг).

Худшие команды третьих лиг области никуда не вылетают и могут играть годами и десятилетиями, перемещаясь только из одной литеры (зоны) в другую по своему желанию и решению областной федерации.

Чемпионы области 
Ниже представлена таблица чемпионов Владимирской области по годам.

Примечания

Ссылки 
 Список чемпионов Владимирской области по футболу
 Чемпионат Владимирской области 2018
 Сайт Владимирской областной федерации футбола

Ч
Футбол в СССР
Региональные футбольные турниры России
1950-е годы во Владимирской области